CEV-Pokal 2011/12 steht für:

 CEV-Pokal 2011/12 (Frauen)
 CEV-Pokal 2011/12 (Männer)